Chenoua puede referirse a:
 La playa Chenoua, una playa argelina situada a los pies del Monte Chenoua.
 El monte Chenoua, un monte de Argelia situado sobre la cordillera del Atlas.
 El idioma chenoua (shenwa), una lengua bereber hablada en Argelia occidental.